Натуральне число 2021
 2021 рік до нашої ери
 2021 рік нашої ери